Укаяли:

 Укаяли — река в Перу, правый приток Амазонки.
 Укаяли — одна из 7 провинций перуанского региона Лорето.
 Укаяли — центрально-восточный регион Перу, расположившийся в лесах Амазонии.